Het AFC Vrouwenkampioenschap voetbal onder 16 - 2011 was de derde editie van het AFC Vrouwenkampioenschap voetbal onder 16. De top 3 plaatst zich voor het  Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17 - 2012.Het toernooi werd gewonnen door Japan.

Kwalificatie

Automatisch gekwalificeerd
  (Titelhouder)
  (Finalist 2009)
  (3e plaats 2009)

Eerste Ronde 

De groepswinnaars plaatsen zich voor de tweede Ronde

Groep A

Groep B 

Iran plaatst zich voor de tweede ronde nadat het na strafschoppen won van Jordanië in hun laatste wedstrijd

Tweede ronde

De Groepswinnaar plaatst zich voor het eindtoernooi.

Eindronde

De eindronde zal worden gehouden van 3 november 2011 tot en met 13 november 2011 in China.

Externe link 
 Officiële website

Voetbal in 2011